Фарангис (; ;  —  «всеми любимая»)  — женский персонаж в персидском эпосе Шахнаме. Она старшая дочь Афрасиаба, царя Туранского. Она также является второй и любимой женой иранского принца Сиявуша (первой женой Сиявуша была дочь Пирана Висеха Джурайра) и матерью легендарного героя, а затем иранского шаха Кай Хосрова. Хотя Фарангис является туранкой по происхождению, она проявляет верность королевству и династии мужа. Она сопровождает своего сына, когда он покидает Туран в надежде собрать иранскую армию, чтобы отомстить за Сияваша.

После убийства её мужа Сияваша и его сына Кай Хосрова Фарангис оплакивает его в течение года. Сановники при дворе короля Кавуса пытаются её утешить. Они обещают, что её зять Фариборз отомстит за убийство своего брата. Кроме того, они представляют Фариборза подходящим мужем для неё. С помощью Рустама Фариборз берёт Фарангис в свой сераль.

Примечания

Литература 
 Аболькасем Фердоуси, пер. Дика Дэвиса (2006), Шахнаме: Персидская Книга Царств, современный английский перевод (сокращённый), текущий стандарт. Смотрите также
 Дэвис, Дик (переводчик), Легенда Сеяваша (Пингвин, 2001, Издательства Мага 2004) (сокращённо)
 Леви, Рувим (переводчик), «Эпос о шахах: Шахнаме», «Национальный эпос о Персии» (Издание Мазда, 1996) (сокращённая прозаическая версия)
 Уорнер, Артур и Эдмонд Уорнер, (переводчики) Шахнаме Фирдауси, 9 томов. (Лондон: Киган Пол, 1905—1925) (полный перевод стихов на английский)
 Ширзад Агаее, Наме касан ва джай-ха дар Шахнаме-йе Фирдоуси (личность и места в Шахнаме из Фирдоуси, Нючёпинга, Швеция, 1993. ()

Иранская мифология
Персонажи «Шахнаме»
Литература на персидском языке
Таджикская мифология